Nicole Tourneur née le  à Maisons-Alfort, décédée le  au Mesnil-Saint-Denis, est un écrivain français sociétaire à la Société des gens de lettres et membre à la Maison des écrivains et de la littérature. Elle a animé une chronique mensuelle sur Fréquence Paris Plurielle.

Biographie 
De santé fragile, elle vit une scolarité chaotique qui l'amène vers une formation supérieure de comptabilité. Suivant son mari, elle vit au Mexique pendant 7 ans. Quand ses enfants quittent la maison, elle se lance dans la littérature et écrit son premier roman Le dernier soleil. Les ouvrages suivants sont édités chez Gunten, puis chez Janus. Depuis 2007, elle se bat contre un cancer douloureux, dont elle succombera le .

Œuvres pour adultes 
 Le dernier soleil 
 Laurie ou le souffle du papillon, roman (Gunten, Dole), 2001
 Les fenêtres, nouvelles (Gunten, Dole), 2002
 Passé compliqué, Roman (Gunten, Dole), 2004
 Les Dieux sont servis, Roman (Gunten, Dole), 2006
 Terre brûlante, Roman (Gunten, Dole), 2009
 Où va le temps ... (Janus, Paris), 2010
 Le serpentin des mots (Editions du bout de la rue), 2011
 la cerise sur le gâteau (Éditions du bout de la rue), 2012

Œuvres pour la jeunesse 
 Clara et les nuages (Éditions du Bout de la Rue), 2007 
 Girouette la chouette (Éditions du Bout de la Rue), 2007
 Les péripéties d’Antoine - le vaccin (Éditions du Bout de la Rue), 2007
 Le lama vert qui n'avait pas d'oreilles (Éditions du Bout de la Rue), 2009
 Oscar le suricate qui portait malheur (Éditions du Bout de la Rue), 2011

Liens externes 
 
 Site de Nicole Tourneur

Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en août 1950
Naissance à Maisons-Alfort
Décès à 60 ans
Décès en mai 2011
Naissance dans le département de la Seine
Décès dans les Yvelines